Dit is een (onvolledige) lijst van Vlaamse journalisten.

A
 Luc Aerts (1956)
Jef Anthierens (1925-1999)
 Johan Anthierens (1937-2000)
 Samira Atillah

B
 Jan Balliauw (1959)
 Ivo Belet (1959)
 Paul Belien (1959)
 Stefan Blommaert (1958)
 Thomas Blondeau (1978-2013)
 Kristien Bonneure (1966)
 Theo Borgermans (1946)
 Jan Bosmans (1955)
 Lars Bové (19??)
 Siegfried Bracke (1953)
 Bart Brinckman (1963)
 Hans Brockmans (19??)
 Daniël Buyle (1951)
 Jan Bauwens (1928)

C
 Ferdy Callewaert (1944)
 Bavo Claes (1949)
 Lode Claes (1913-1997)
 Kathleen Cools (1963)
 Willy Courteaux (1924-2017)

D

 Nadia Dala (19??)
 Mario Danneels (1981)
 Mathias Danneels (1956)
 Phara de Aguirre (1961)
 Ann De Bie (19??)
 Walter De Bock (1946-2007)
 Joël De Ceulaer (1964)
 Geertje De Ceuleneer (1964)
 Greet De Keyser (1963)
 Miel Dekeyser (1932-2017)
 Louis De Lentdecker (1924-1999)
 Frank De Moor (1948-2004)
 Geert De Kockere (1962)
 Jean-Pierre De Lamper (1956)
 Thijs Demeulemeester (19??)
 Yves Desmet (1959)
 Chris De Stoop (1958)
 Els De Temmerman (1962)
 Wim De Vilder (1969)
 Jan De Volder (1983)
 Bruno de Winter (1910-1955)
 Peter Decroubele (1974)
 Filip Dewulf (1972)
 Marc Didden (1949)
 Steven Dierckx (1961)
 Karel Dillen (1925-2007)
 Mia Doornaert (1945)
 Dirk Draulans (1956)
 Gaston Durnez (1928-2019)

F
 Hind Fraihi (1976)
 Jens Franssen (1974)

G
 Aloïs Gerlo (1915-1998)
 Paul Goossens (1943)
 Mark Grammens (1933)
 Alain Grootaers (1964)

H
 Wilfried Hendrickx (19??)
 Jef Hinderdael (1877-1948)
 Julius Hoste (1848-1933)
 Ward Hulselmans (1950)
 Danny Huwé (1943-1989)
 Pieter Huys (1947-2009)

J
 Jos Janssens (1937-2002)
Paul Jambers (1945)

L
 Hubert Leynen (1909-1997)
 Ilse Liebens (1979)

M
 Dirk Martens (1951)
 René Melis (1946)
 Koen Meulenaere (1957)
 Stijn Meuris (1964)
 Marc Mijlemans (1958-1987)
 Guy Mortier (1943)
 Jean-Paul Mulders (1968)

N
 Tijs Neirynck (19??)

O
 Wim Offeciers (1934)
 Greet Op de Beeck (19??)
 Faroek Özgünes (1963)

P
 Luc Pauwels (1966)
 Annemie Peeters (1960)
 Leo Picard (1888-1981)
 Marc Platel (1941)
Frank Pollet (1959)

R
 Marc Reynebeau (1956)
 Manu Ruys (1924-2017)

S
 Mark Schaevers (1956)
 Serge Simonart (1966)
 Sim Simons (1939-2007)
 Ivan Sonck (1945)
 Johanna Spaey (1966)
 Sigrid Spruyt (1964)
 Geert Stadeus (1964)
 Dirk Sterckx (1946)
 Annemie Struyf (1961)

T
 Guido Tastenhoye (1959-2007)
 Guy Tegenbos (1949)
 Marjan Temmerman (±1977)
 Georges Timmerman (1953)

V
 Piet Van Brabant (1932-2006)
 Jo Van Damme (1959)
Jan van den Berghe (1942)
 Wouter Vandenhaute (1962)
 Luc Van der Kelen (1948)
 Peter Vandermeersch (1961)
 Karel Van Deuren (1921-2006)
 Wim Van den Eynde (1966)
 Tom Van de Weghe (1975)
 Wim Van Gansbeke (1938-2008)
 Patrick Van Gompel (1957)
 Annelies Van Herck (1975)
 Geert van Istendael (1947)
 Stefaan Van Laere (1963)
 Guido Van Liefferinge (1941)
 Guido Van Meir (1947)
 Karl Vannieuwkerke (1971)
 Tuur Van Wallendael (1938-2009)
 Siegfried Verbeke (1941)
 Ludwig Verduyn (1960)
 André ver Elst (1935-2002)
 Frans Verleyen (1941-1997)
Moniek Vermeulen (1959)
 Dirk Vermeylen (19??)
 Dany Verstraeten (1955)
 Rudi Vranckx (1959)

W
 Stef Wauters (1967)
 Michel Wuyts (1956)

Z
 Walter Zinzen (1937)

Zie ook
 Lijst van Vlaamse sportjournalisten

 
Journalisten, Vlaamse
Journalisten
Journalisten